Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2006 прошла в Франкфурте 5 декабря 2003 года. В группу 4 зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Франция, Ирландия, Швейцария, Израиль, Кипр и Фарерские острова. Матчи в группе 4 прошли с 4 сентября 2004 года по 12 октября 2005 года.

Победитель группы, Франция, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 2006 года. Швейцария попала в число восьми лучших, занявших второе место, и вышла в стыковые матчи, где им в соперники по жребию досталась Турция. Они выиграли первый матч и проиграли второй, но из-за правила гостевого гола смогли квалифицироваться в финальную стадию чемпионата мира.

Результаты

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

Бомбардиры 
Забито 71 гол за 30 матчей (2,37 гола за матч).

6 голов

 Александр Фрай

4 гола

 Йосси Бенаюн
 Робби Кин

 Михалис Константину
 Джибриль Сиссе

 Йохан Фонлантен

3 гола

 Ави Нимни

 Клинтон Моррисон

 Александр Рей

2 гола

 Валид Бадир
 Адорам Кейси
 Иан Харт

 Яннис Оккас
 Регви Якобсен
 Тьерри Анри

 Сильвен Вильтор
 Людовик Жюли

1 гол

 Михаэль Зандберг
 Ави Йехиэль
 Янив Катан
 Аббас Суан
 Кевин Килбэн
 Энди Рид
 Стивен Эллиот

 Статис Алонефтис
 Асимакис Крассас
 Клаус Бек Йоргенсен
 Симун Самуэльсен
 Викаш Дорасо
 Зинедин Зидан
 Давид Трезеге

 Рафаэль Вики
 Даниэль Жигакс
 Людовик Маньен
 Филипп Сендерос
 Хакан Якин

1 автогол

 Суни Ольсен (в матче против Франции)

Ссылки 
 World Cup 2006 Qualifying
 Allworldcup

2004 год в футболе
2005 год в футболе
Отборочный турнир